języki wschodniotimorskie – języki austronezyjskie i papuaskie używane w Timorze Wschodnim
 języki wschodniotimorskie – grupa języków papuaskich w ramach rodziny timor-alor-pantar
 języki wschodniotimorskie – gałąź języków austronezyjskich w ramach grupy ambon-timor

Przypisy